Zwerchbach ist ein Gewässername:

 Zwerchbach (Donau), Bach bei Blochingen, Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg, der sich dort in der linken Donau-Aue verliert
 Zwerchbach (Entenbach), Hauptstrang-Oberlauf des Entenbachs bis etwa Hepbach, Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, der als dessen Hauptstrang-Oberlauf über das Hepbacher-Leimbacher Ried die dort entstehende Brunnisach speist
 Zwerchbach (Köllbach), linker Zufluss des Köllbachs (zur Nagold) bei der Baiermühle, Stadt Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Zwerchbach (Meizenbach), rechter Zufluss des Meizenbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) bei Brombach, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Zwerchbach (Rohrbach), rechter Oberlauf des Rohrbachs (zur Fils) in Unterböhringen, Gemeinde Bad Überkingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Zwerchbach (Sasbach), linker Zufluss des Sasbachs (zur Nordschwarzwälder Murg, zum Oberrhein) bei Sasbach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt Baden-Württemberg
 Zwerchbach (Schleifebächle), rechter Zufluss des Oberlaufs Mühlegraben des Schleifebächles (zur  Wutach) bei Riedböhringen, Gemeinde Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zwerchbachweiher, See bei der Dorfstelle Altenweiher, Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Zwerchgraben